Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Regina Maršíková che ha battuto in finale Virginia Ruzici 7–5, 7–5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1978